Шмідт Петро:

 Шмідт Петро Абрамович (* 1930) — тваринник, Герой Соціалістичної Праці (1949). 
 Шмідт Петро Юлійович (1872-1949) — радянський зоолог. 
 Шмідт Петро Петрович (значення):
 Шмідт Петро Петрович (1828-1888)  — військово-морський діяч, контр-адмірал, учасник Кримської війни, герой оборони Севастополя, начальник міста та порту Бердянськ. Брат адмірала В. П. Шмідта. 
 Шмідт Петро Петрович (1867-1906)  — лейтенант Чорноморського флоту, російський революціонер, демократ, один з керівників Севастопольського повстання та заколоту на крейсері «Очаків». Син контр-адмірала П. П. Шмідта. 
 Шмідт Петро Петрович (1869-1938) — російський та латвійський маньчжурознавець, синолог, лінгвіст, етнограф.
Багатозначні терміни